Christoph Mülleneisen ist der Name folgender Personen:

* Christoph Mülleneisen senior (1866–1925), deutscher Filmproduzent
 Christoph Mülleneisen junior (1887–1948), deutscher Filmproduzent